Desa Poko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Poko (administrativ by i Indonesien, lat -8,23, long 111,04), Jawa Timur, 
 Desa Poko (administrativ by i Indonesien, lat -7,94, long 111,40), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar